Фаска — конструктивний елемент у вигляді скошеної частини гострого ребра чи кромки на металевих, дерев'яних та інших виробах.
 Гельмут Фаска (, 8 квітня 1932 року, село Вуежк, Верхня Лужиця, Німеччина) — серболужицький вчений-сорабіст, лінгвіст і славіст.